Los términos primo y prima (del latín primus) hacen referencia a varios artículos:

Números
 Adjetivo de primero;
 Número primo, aquel que solo es divisible entre uno y por sí mismo; 
 Elemento primo y elemento irreducible, generalizaciones del concepto de número primo;

Economía y finanzas
 Bonificación, una cantidad adicional de dinero que se da a alguien a modo de recompensa, estímulo o agradecimiento);
 Prima (seguros), el pago que exige una aseguradora como contraprestación por la administración de riesgos o protección que otorga en los términos del contrato de seguros o póliza;

Personas
 Primo Levi, escritor italiano.
 Primo Carnera, boxeador, excampeón mundial de los pesos pesados.
 Primo de Rivera, familia de políticos y militares españoles.
 Francisco Primo de Verdad y Ramos, abogado y precursor de la independencia de México.
 Primo y Feliciano (f.297 o 303), un mártir y santo católico que, junto a su hermano San Feliciano murió en las persecuciones del emperador Diocleciano;

Personajes
 Edwin Colón, llamado Primo, un luchador de la WWE.
 Prima Serena, personaje de una serie de televisión.

Además
 Primo carnal, familiar hijo o hija del tío o tía
 Prima y doble prima, representación ( ′ ″ ) parecida a las comillas;